Stenopelmatoidea är en överfamilj av insekter. Stenopelmatoidea ingår i ordningen hopprätvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Stenopelmatoidea 967 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar